La rue Roger-Salengro peut désigner :
 la rue Roger-Salengro à Antony dans les Hauts-de-Seine ;
 la rue Roger-Salengro (Bondy) ;
 la rue Roger-Salengro (Vesoul) ;
 la rue Roger-Salengro (Villetaneuse).